Nandi kan syfta på:

Nandi – hinduisk gudom i form av en tjur
Nandi (folk) – en etnisk grupp i Östafrika, del av kalenjin
Nandi (språk) – en av dialekterna i makrospråket kalenjin (och ibland en alternativ beteckning på hela makrospråket)

Geografi

Kenya 

 Nandi (distrikt), län, 
 Kapsabet, länshuvudort, Nandi, 
 Nandi North District, distrikt, 

Robotskapade Kenyaförgreningar